Alexandre Birkett é um instrumentista, compositor, arranjador e produtor musical de música popular brasileira.

Discografia 
Trem pra Ribeirão - Alexandre Birkett & Washington Soares (1999)
 Feira Livre - Alexandre Birkett & Washington Soares (2001)
 Mixtura Brasileira - Alexandre Birkett & Robertinho Silva (2003)
 Temporal - Alexandre Birkett (2006)
 Cordas e Tambores - Alexandre Birkett & Robertinho Silva (2012)
 Maré Zuê - Alexandre Birkett (2022)

Compositores do estado de São Paulo